Лига 2 Английской футбольной лиги 2022/23 () — 19-й сезон Лиги 2 в его текущем формате и 31-й сезон второго дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался 30 июля 2022 года и завершится 7 мая 2023 года.

Команды-участники 
В турнире принимают участие 24 команды.

Вышли в Лигу 2 
Вышли из Национальной лиги
 Стокпорт Каунти
 Гримсби Таун
Выбыли из Лиги 1
 Джиллингем
 Донкастер Роверс
 Уимблдон
 Кру Александра

Покинули Лигу 2 
Вышли в Лигу 1
 Форест Грин Роверс
 Эксетер Сити
 Бристоль Роверс
 Порт Вейл
Выбыли в Национальную лигу
 Олдем Атлетик
 Сканторп Юнайтед

Города и стадионы

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2022 
4